

В Санкт-Петербурге 
 Авария на Балтийском вокзале (Санкт-Петербург) (2002 год)

В Таллине 
 Крушение на Балтийском вокзале (Таллин) (1980 год)
 Авария на Балтийском вокзале (Таллин) (2007 год)